Ar-Rahad – miasto w Sudanie, w prowincji Kordofan Północny
 Ar-Rahad – miasto w Sudanie, w prowincji Al-Kadarif
 Ar-Rahad (Nahr ar-Rahad) – rzeka w Sudanie i Etiopii